
Банка () — один из австронезийских языков, распространён на острове Банка (провинция Банка-Белитунг, районы Мунток, , Тобоали, Сунгайлиат и Коба).

По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 340 тыс. чел. в 2000 году.

Язык банка имеет ряд грамматических, лексических и фонологических отличий от остальных малайских языков.

Диалекты 
Среди диалектов данного языка выделяются: центральный, лом (белом, мапор), северный, южный, городской, столичный, портовый.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Западнозондские языки